Tomás Becket, santo e mártir católico

Teatro
 Becket ou l'Honneur de Dieu, peça de Jean Anouilh também chamada apenas de Becket

Cinema
 Becket (1924), filme mudo
 Becket (1964), filme com Peter O'Toole e Richard Burton